Хайнфельд:

 Хайнфельд — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Хайнфельд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.